Ста́рое Сафа́рово () — село в Актанышском районе Республики Татарстан Российской Федерации. Административный центр Старосафаровского сельского поселения.

Этимология 
Топоним произошёл от татарского слова иске (старый) и антропонима на татарском языке Сәфәр (Сафар).

География 
Село находится в Восточном Закамье на реке Терпеля, в 21 км к юго-западу от районного центра, села Актаныш.

История 
Село было основано башкирами-вотчинниками Булярской волости в XVII веке. Известно с 1757 года. 

В XVIII—XIX веках жители села относились к сословиям башкир-вотчинников, башкир-припущенников и тептярей. В период кантонной системы управления в Башкортостане, село находилось в составе I юрты XI башкирского кантона. В 1795 году в селе проживали 166 башкир-вотчинников, 34 башкира-припущенника, 39 тептярей; в 1816 году — 292 башкира (включая 9 семей башкир-припущенников); в 1859 году — 939 башкир; в 1870 году — 1083 башкира; в 1912 году — 1572 башкира-вотчинника и 297 башкир-припущенников. Из документов известно, что часть припущенников были башкирами-енейцами.

Традиционными занятиями местных жителей в этот период являлись земледелие и скотоводство, были распространены пчеловодство, колёсный и ткацкий промыслы. По сведениям 1870 года, в селе действовали 2 мечети, 4 мектеба, 2 водяные и 4 ветряные мельницы. В этот период земельный надел сельской общины составлял 6166 десятин.

До 1866 года село входило в Булярскую поземельную волость, в 1866—1920 годах — в Байсаровскую волость Мензелинского уезда Уфимской губернии. С 1920 года в составе Мензелинского кантона ТАССР. С 10 августа 1930 года в Актанышском, с 10 февраля 1935 года в Калининском, с 12 октября 1959 года в Актанышском, с 1 февраля 1963 года в Мензелинском, с 12 января 1965 года в Актанышском районах.

В 1929 году в селе были организованы 2 колхоза «12 лет Октября» (первый председатель — З. Фахретдинов) и «Кзыл куч». В 1949 году эти колхозы объединены в колхоз «12 лет Октября». В 2006 году колхоз села был реорганизован в ООО «Саф».

Население 
 Численность населения по годам. Источник.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения села татары составляли 99%.

Экономика 
Жители села работают преимущественно в ООО «Саф» (полеводство, мясо-молочное скотоводство).

Инфраструктура 
В селе действуют средняя школа (с 1918 г., с 1990 г. при ней краеведческий музей), дом культуры (с 1960 г. при нём театр), медпункт, детский сад (здание построено в 1981 г.).

Вдоль села проходит автомобильная дорога регионального значения «Актаныш — Муслюмово» — посёлок совхоза имени Кирова.

Религия 
С 1991 года в селе действует мечеть.

Известные люди 
А. Г. Алиев (1895—1967) — педагог, заслуженный учитель РСФСР, отличник народного просвещения РСФСР.   
А. З. Загитов (р. 1937) — заслуженный работник сельского хозяйства РТ, первый секретарь Черемшанского райкома партии ТАССР (1969—1980 гг.).
М. Н. Нуретдинов (р. 1926) — заслуженный агроном ТАССР, кавалер ордена Трудового Красного Знамени.
Разиль С. Саетов (р.1943) — заслуженный работник сельского хозяйства РТ, кавалер ордена «Знак почета».  
Раис С. Саетов (р. 1938) — заслуженный работник сельского хозяйства РТ. 
 Курбангали Бикташев сын Туктаров — участник Отечественной войны 1812 года в составе V башкирского полка. В 1836 году в составе IX башкирского полка вместе с Мухамадием Ихсановым сыном Туктаровым служил на границе близ Бессарабии.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Актанышского района